Jean-Jean ou Jeanjean, est 
un surnom familier, formé par le redoublement du prénom Jean,  
donné parfois à une personne stupide en français, voir aussi 
un nom de famille.

Personnes
 Jean-Jean Cornu, peintre paysager et illustrateur français du 
 Éric Jean-Jean, animateur de radio et de télévision
 Jean-Jean la terreur, album de bande dessinée publié en 2001

Lieux
Oppidum des Caisses de Jean-Jean, site archéologique des Bouches-du-Rhône

Voir aussi